

Sigle 
 Raccordo autostradale
 Real Audio – formato file audio
 Realtà aumentata
 Regia accademia
 Regia aeronautica
 Registration Authority – organismo che gestisce l'assegnazione del dominio di primo livello .it
 Registro aeronautico
 Responsabile anti-Riciclaggio
 Ricerca Automatica – nelle linee ISDN
 Ritenuta d'acconto
 Royal Artillery
 Religiose dell'Assunzione (Religieuses de l'Assomption)
 Suore del Sacro Cuore di Gesù e dei Santi Angeli
 Resident Advisor

Chimica 
 Ra – simbolo chimico del radio

Codici 
 RA – codice vettore IATA di Royal Nepal Airlines
 RA – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Ravenna (Italia)
 RA – sigla della denominazione delle fibre di ramia
 RA – sigla automobilistica internazionale dell'Argentina
 RA – sigla automobilistica di Ravenna
 RA – targa automobilistica di Radkesburg (Austria)
 RA – targa automobilistica di Rastatt (Germania)
 RA – vecchia targa automobilistica di Rakovník (Repubblica Ceca)
 RA – targa automobilistica di Revúca (Slovacchia)

Mitologia 
 Ra – divinità della mitologia egizia
 Ra – divinità della mitologia polinesiana
 Rå – creatura del folclore scandinavo

Musica
 Ra – album degli Utopia del 1977
 Ra – album degli Eloy del 1988
 Ra – gruppo musicale statunitense

Altro 
 Ra (1969) e Ra II (1970), imbarcazioni di foggia protostorica ideate dall'archeologo navigatore Thor Heyerdahl
 Ra – personaggio di Stargate e Stargate SG-1
 Ra – gioco da tavolo di Reiner Knizia
  – simbolo con cui, solitamente, viene indicato l'Indice di resa cromatica
 Rāʾ – lettera dell'alfabeto ebraico
 Ra – kana giapponese
 Ra – videogioco del 1990

Altri progetti